Il silenzio degli innocenti – romanzo di Thomas Harris del 1988
Il silenzio degli innocenti – film del 1991 diretto da Jonathan Demme, tratto dall'omonimo romanzo